Евгений Петрович Ситковский (1900—1989) — советский учёный-философ, доктор философских наук, профессор, специалист по истории философии и диалектической логике, подполковник. Участник Революции 1917 года, Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Родился Евгений Петрович 7 декабря 1900 года в деревне Зозово Винницкой области (ранее Подольской губернии). В городе Таганроге окончил гимназию, с 1921 года был на профсоюзной и партийной работе. Евгений Ситковский учился в Институте красной профессуры (руководитель: Иван Капитонович Луппол). Окончил Институт красной профессуры в 1933 году, затем работал в отделе пропаганды ЦК ВКП(б). В 1935 году Евгению Петровичу было присвоено почётное звание — профессор. Ситковский работал в журнале «Под знаменем марксизма», в начале Великой Отечественной войны был начальником кафедры философии ВПА. В 1942 году был политработником на фронте, в звании полковника командовал на Западном фронте. По фальшивой анонимке из-за знания иностранных языков (греческий, латинский, французский и немецкий) Евгений Петрович 19 сентября 1943 года был арестован. Приговорён 19 февраля 1944 года особым совещанием при НКВД СССР на десять лет ИТЛ с конфискацией личной библиотеки. В 1953 году Евгений Петрович Ситковский был освобождён, реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР 4 декабря 1954 года, Ситковскому полностью вернули почётное звание — профессор.

С 1953 года Евгений Петрович работал в журнале «Вопросы философии», в 1958—1962 годах был заведующим теоретическим отделом журнала «Проблемы мира и социализма», с 1962 года и вплоть до своей кончины в 1989 году работал профессором кафедры философии Академии общественных наук.

Многие научные труды Е. П. Ситковского из-за ареста были уничтожены. Евгений Петрович Ситковский — автор учебника «Диалектический материализм» (в соавт.), ответственный редактор издания «Энциклопедии философских наук» Гегеля (в 3 т. М., 1975—1977) и предисловия к этому изданию под заглавием «Философская энциклопедия Гегеля». Ситковский — член редколлегии «Философской энциклопедии» в 5 томах (М., 1960—1970), является редактором тт. 1—3 «Науки логики» Гегеля (М., 1970—1972), автор предисловий к русскому изданию трудов Маркса, Канта, Фейербаха, Гельвеция, Робине. Также является автором научных работ, среди которых: «Социализм. Лозунг равенства и борьбы с уравниловкой» (1933), «Философия Ж.-Б.Робине» (1936), «Робине о природе» (1936), «Об основных чертах марксистского диалектического метода» (1939), «Категории марксистской диалектики» (1941), «Философские предшественники диалектического материализма: Гегель, Фейербах» (1941), «Материалистическая диалектика» (глава в учебнике) // Основы марксизма-ленинизма. М., 1959, «Принципы научной систематики категорий диалектической логики» (1964), «Задачи дальнейшей разработки и создания систематического курса марксистской диалектической логики» (1971), Философская энциклопедия Гегеля // Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. М., 1974.

Профессор Е. П. Ситковский подготовил большое количество специалистов по истории философии, теории познания, диалектической логике и социальной философии.

Скончался Ситковский Евгений Петрович в Москве 22 декабря 1989 года.

Осуждение и выбор вины 
В книге Юрия Борева описывается анекдотическая ситуация выбора вины Ситковским. 

В 1943 году Евгений Ситковский критически высказался о философской главе "Краткого курса". Александров сообщил об этом Сталину, и тот приказал: "Считать Ситковского троцкистом". Ситковского посадили, ему инкриминировали участие в правотроцкистском блоке. Ситковский попал в камеру, все обитатели которой, кроме некоего военного, уже признали себя виновными. После первых побоев Ситковский тоже сознался. В камере военный спросил:

- Ну, а на самом деле виноват?

- Нет, конечно, - ответил Ситковский.

- Тогда опротестуй свои показания как ложные и данные под давлением.

Не прошло и часа, как следователь снова вызвал к себе Ситковского и, проявив поразительную осведомленность, спросил:

- Скажите мне правду, вы были в правотроцкистском блоке?

- Нет, конечно.

- А зачем же вы дали ложные показания?

- От страха и боли.

- Тогда я порву ваши показания и заведу новое дело о том, что вы немецко-фашистский шпион. Согласны?

Ситковский понял, что его заставят признаться и в этом и дадут уже не 10 лет, а расстрел. Он воскликнул:

- Нет-нет! Я - участник правотроцкистского блока!

Награды 
 Орден Красного Знамени,
 Отечественной войны I степени,
 Отечественной войны II степени,
 Медаль «За отвагу» (СССР),
 Заслуженный деятель науки РСФСР.

См. также 
 Энциклопедия философских наук

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ. Ситковский, Евгений Петрович
 С. Н. Корсаков. Политические репрессии в институте философии (1930—1940-е гг.). Ситковский, Евгений Петрович, с. 153
 Ситковский Е. П.
 ББЭ. Ситковский, Евгений Петрович
 Ситковский

Родившиеся в Подольской губернии
Учёные по алфавиту
Учёные СССР
Учёные XX века
Полковники (СССР)
Философы по алфавиту
Философы СССР
Философы XX века
Доктора философских наук
Выпускники Института красной профессуры
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР